Die 7. Schacholympiade fand vom 31. Juli bis 14. August 1937 in Stockholm (Schweden) statt.

Übersicht 

Es nahmen 19 Mannschaften teil, die in einem Rundenturnier den Olympiasieger ermittelten. Deutschland war dieses Mal nicht vertreten. 94 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb. Das Mannschaftsturnier wurde mit Vierermannschaften ausgetragen, wobei ein Ersatzspieler erlaubt war. Das Grand Hotel Royal in Stockholm war Austragungsort. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.

Endstand als Kreuztabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||BP||MP||+||=||-
|-
|1||USA||USA||●||2||3½||2½||3||2||2½||3½||3||2½||2||3½||3½||3||4||4||3½||3||3½||54½||33||15||3||0
|-
|2||Ungarn||HUN||2||●||2||2||2||2½||3||2||3||2||3||3||3||2||2½||3||3½||4||4||48½||29||11||7||0
|-
|3||Polen||POL||½||2||●||2½||2||2½||2½||2½||2½||3½||1½||2½||2½||3||3½||4||2½||3||4||47||30||14||2||2
|-
|4||Argentinien||ARG||1½||2||1½||●||2||1||2||3||2½||3||2||3||2½||4||3||4||2½||3½||4||47||26||11||4||3
|-
|5||Tschechoslowakei||CSR||1||2||2||2||●||2||2½||3½||1½||3||2||3||2½||3||2½||3½||3½||3||2½||45||27||11||5||2
|-
|6||Niederlande||NED||2||1½||1½||3||2||●||2½||3||2½||2||3||2||2½||3||2||2½||3||2½||3½||44||27||11||5||2
|-
|7||Estland||EST||1½||1||1½||2||1½||1½||●||1½||3||2||2½||½||3||3||3||3½||3||3½||4||41½||20||9||2||7
|-
|8||Litauen||LTU||½||2||1½||1||½||1||2½||●||2½||2||3½||2||2||4||3||1½||4||4||4||41½||20||8||4||6
|-
|9||Jugoslawien||YUG||1||1||1½||1½||2½||1½||1||1½||●||2||3||2||2½||3||3½||2||3||3½||4||40||19||8||3||7
|-
|10||Schweden||SWE||1½||2||½||1||1||2||2||2||2||●||3||2||2½||3||3||2½||3½||3||2||38½||21||7||7||4
|-
|11||Lettland||LAT||2||1||2½||2||2||1||1½||½||1||1||●||3||3||2||3||2½||2½||3||4||37½||20||8||4||6
|-
|12||Finnland||FIN||½||1||1½||1||1||2||3½||2||2||2||1||●||1||3||2½||2½||2||3||2½||34||17||6||5||7
|-
|13||England||ENG||½||1||1½||1½||1½||1½||1||2||1½||1½||1||3||●||3||2||3½||3||3||2||34||13||5||3||10
|-
|14||Italien||ITA||1||2||1||0||1||1||1||0||1||1||2||1||1||●||1½||3||2||3||4||26½||9||3||3||12
|-
|15||Dänemark||DEN||0||1½||½||1||1½||2||1||1||½||1||1||1½||2||2½||●||2||2½||1½||2½||25½||9||3||3||12
|-
|16||Island||ISL||0||1||0||0||½||1½||½||2½||2||1½||1½||1½||½||1||2||●||3½||1½||2||23||7||2||3||13
|-
|17||Belgien||BEL||½||½||1½||1½||½||1||1||0||1||½||1½||2||1||2||1½||½||●||2½||3½||22½||6||2||2||14
|-
|18||Norwegen||NOR||1||0||1||½||1||1½||½||0||½||1||1||1||1||1||2½||2½||1½||●||2||19½||5||2||1||15
|-
|19||Schottland||SCO||½||0||0||0||1½||½||0||0||0||2||0||1½||2||0||1½||2||½||2||●||14||4||0||4||14
|}

Beste prozentuale Ergebnisse 

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||BP||Partien||%
|-
|colspan="6"|Brett 1
|-
|1||Flohr, Salomon||CSR||12½||16||78,1
|-
|2||Keres, Paul||EST||11||15||73,3
|-
|3||Euwe, Machgielis||NED||9½||13||73,1
|-
|colspan="6"|Brett 2
|-
|1||Fine, Reuben||USA||11½||15||76,7
|-
|2||Szabó, László||HUN||12½||18||69,4
|-
|3||Trifunović, Petar||YUG||11||16||68,8
|-
|colspan="6"|Brett 3
|-
|1||Kashdan, Isaac||USA||14||16||87,5
|-
|2||Steiner, Endre||HUN||14½||18||80,6
|-
|3||Frydman, Paulin||POL||11½||16||71,9
|-
|colspan="6"|Brett 4
|-
|1||Danielsson, Gösta||SWE||14||18||77,8
|-
|2||Guimard, Carlos Enrique||ARG||11||16||68,8
|-
|3||Luckis, Markas||LTU||11½||17||67,6
|-
|colspan="6"|Reserve
|-
|1||Horowitz, Israel Albert||USA||13||15||86,7
|-
|2||Regedziński, Teodor||POL||11||13||84,6
|-
|3||Pleci, Isaías||ARG||14||17||82,4
|}

Team aus den Vereinigten Staaten (Olympiasieger) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Reshevsky, Samuel Herman||9½||16||59,4||7.
|-
|2||Fine, Reuben||11½||15||76,7||1.
|-
|3||Kashdan, Isaac||14||16||87,5||1.
|-
|4||Marshall, Frank James||6½||10||65,0||4.
|-
|Reserve||Horowitz, Israel Albert||13||15||86,7||1.
|}

Team aus Ungarn (Silbermedaille) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Lilienthal, Andor||12||17||70,6||4.
|-
|2||Szabó, László||12½||18||69,4||2.
|-
|3||Steiner, Endre||14½||18||80,6||2.
|-
|4||Havasi, Kornél||8½||15||56,7||8.
|-
|Reserve||Vajda, Árpád||1||4||25,0||
|}

Team aus Polen (Bronzemedaille) 

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||BP||Partien||%||Platz
|-
|1||Tartakower, Ksawery||6||13||46,2||13.
|-
|2||Najdorf, Mieczysław||9½||16||59,4||8.
|-
|3||Frydman, Paulin||11½||16||71,9||3.
|-
|4||Appel, Izaak||9||14||64,3||5.
|-
|Reserve||Regedziński, Teodor||11||13||84,6||2.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Literatur 
 W.H. Cozens: The lost olympiad Stockholm 1937. British Chess Magazine, St. Leonards on Sea 1985

Weblinks 

 7th Chess Olympiad: Stockholm 1937 auf Olimpbase (englisch)

1937
Schachturnier
Schachveranstaltung 1937
Schachwettbewerb in Schweden
Sportveranstaltung in Stockholm